Wernberg steht für:
 Wernberg (Kärnten), Gemeinde in Kärnten
 Wernberg (Wernberg-Köblitz), Ortsteil von Wernberg-Köblitz, Oberpfalz, Bayern
 Burg Wernberg, Burg in Bayern
 Schloss Wernberg, Schloss in Kärnten

Personen:
 Preben Wernberg-Møller († 2016), dänisch-britischer Semitist und Qumranforscher
 Pseudonym der Schriftstellerin Anna von Sazenhofen
Siehe auch:
 Werenberg
 Wernburg